Гемюнден-ам-Майн () — город и городская община в Германии, в земле Бавария. 

Подчинён административному округу Нижняя Франкония. Входит в состав района Майн-Шпессарт.  Население составляет 10 652 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 75,09 км². Официальный код  —  09 6 77 131.

Население

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии